John Ponsonby ist der Name folgender Personen:

* John Ponsonby, 1. Viscount Ponsonby (um 1770–1855), britischer Diplomat
 John Ponsonby, 4. Earl of Bessborough (1781–1847), britischer Botschafter in der Österreichischen Monarchie
 John Ponsonby, 5. Earl of Bessborough (1809–1880), britischer Politiker
 John Ponsonby (General) (1866–1952), britischer General und Divisionskommandeur im Ersten Weltkrieg